М26 може відноситись до:
 Мессьє 26 - Розсіяне скупчення в  сузір'ї  Щита.
 М26 «Першинг» — американський серійний важкий танк часів Другої світової та війни в Кореї.
 M26 - американська ручна оборонна граната.
 M26 Modular Accessory Shotgun System  - підствольна рушниця.
 M26 - реактивний снаряд.